Partido Comunista Revolucionario es el nombre de varios partidos políticos de izquierda, usualmente maoístas o antirrevisionistas (marxistas-leninistas, mantienen los principios básicos del marxismo como lucha de clases, papel de vanguardia de la clase obrera y necesidad de revoluciones para construir el socialismo y llegar al comunismo).

 Argentina - Partido Comunista Revolucionario.
 Bélgica - Partido Comunista Revolucionario.
 Bolivia - Partido Comunista Revolucionario (Bolivia)
 Brasil - Partido Comunista Revolucionario.
 Canadá - Partido Comunista Revolucionario.
 Chile - Partido Comunista Revolucionario, fundado en 1966.
 Chile - Partido Comunista Revolucionario, fundado en 2020.
 Costa de Marfil - Partido Comunista Revolucionario.
 España - Partido Comunista Revolucionario.
 Estados Unidos - Partido Comunista Revolucionario de los Estados Unidos.
 Francia - Partido Comunista Revolucionario (marxista-leninista).
 Francia - Partido Comunista Revolucionario (trotskysta).
 India - Partido Comunista Revolucionario.
 India - Partido Comunista Revolucionario de la India.
 Italia - Partido Comunista Revolucionario.
 Territorios Palestinos - Partido Comunista Revolucionario.
 Turquía - Partido Comunista Revolucionario.
 Turquía - Partido Comunista Revolucionario de Turquía.
 Uruguay - Partido Comunista Revolucionario del Uruguay.

Partidos comunistas

en:Communist party (disambiguation)#Revolutionary